Марта Скот () је била америчка глумица, рођена 22. септембра 1912. у Џејмспорту (Мисури), а преминула 28. маја 2003. године у Ван Нујсу (Калифорнија).

Филмографија 

|-
| 1955. || Часови очаја || || Елинор „Ели“ Хилјерд || || 
|-
| 1956. || Десет заповести || || Јошабел || || 
|-
| 1957. || Сајонара || || госпођа Вебстер || || 
|-
| 1959. || Бен Хур || || Миријам || || 
|-
| 1973. || Шарлотина мрежа || || гђа Арабл || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1912.
Умрли 2003.
Америчке глумице